Буна́к — русская фамилия:
 Бунак, Виктор Валерианович (1891—1979) — русский антрополог, основоположник советской антропологической школы.
 Амосова-Бунак, Ольга Фёдоровна (1888—1965) — русская советская художница.

См. также 
 
 Бунак